Jméno Běluň nese více sídel:

 Běluň (Brzice) – část obce Brzice v okrese Náchod
 Běluň (Heřmanice) – část obce Heřmanice v okrese Náchod

Externí odkazy